Plaats in Indonesië
 Pacul (Talang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pacul (Bojonegoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java